Troche bezeichnet:

 Troche, eine französische Gemeinde im Département Corrèze 

Troche ist der Familienname folgender Personen:

Andreas Troche (1945–2015), deutscher Radrennfahrer
Ernst Günter Troche (1909–1971), deutscher Kunsthistoriker und Kunsthändler
 Horacio Troche (1935/1936–2014), uruguayischer Fußballspieler und -trainer
 Horst Troche (1931–2014), deutscher Ingenieur und Sachbuchautor
 Ludwig Troche (* 1935), deutscher Radrennfahrer.
 Rose Troche (* 1964), US-amerikanische Filmregisseurin

Siehe auch:
 Troch
 Trotsche